La Guardia může být:

v geografii
 La Guardia (Catamarca) – obec v argentinské provincii Catamarca
 La Guardia (Bolívie) – město v Bolívii, departamentu Santa Cruz
 A Guarda (španělsky: La Guardia) – obec ve španělské provincii Pontevedra
 La Guardia (Toledo) – obec v provincii Toledo
 La Guardia de Jaén – obec ve španělské provincii Jaén

 La Guardia (Nueva Esparta) – rybářská obec ve Venezuele

příjmení
 Fiorello Henry La Guardia (1882–1947) – starosta New Yorku v letech 1934–1945
 Jorge La Guardia (* 1937) – španělský umělec

další významy
 La Guardia (hudební skupina) – španělská pop rocková skupina
 Letiště LaGuardia v New Yorku